Tōkō-in (東光院) ist der Name einer Reihe buddhistischer Tempel in Japan:

 Tōkō-in (Tsuchiura) in der Präfektur Chiba
 Tōkō-in (Chiba) in Chiba, Präfektur Chiba
 Tōkō-in (Shiroi) in Shiroi, Präfektur Chiba
 Tōkō-in (Kisarazu) in Kisarazu, Präfektur Chiba
 Tōkō-in (Toyonaka) in der Präfektur Osaka
und andere mehr.

Der Name kommt häufig auch als Go (Beiname) von Tempeln vor.